Differentiering kan syfta på:

Differentiering (marknadsföring)
Differentiering (sociologi)
Differentiering (astronomi)
Differentiering (cellbiologi)